Morfina – związek chemiczny
 Morfina – powieść Szczepana Twardocha
 Morfina – opowiadanie Michaiła Bułhakowa
 Morfina – rosyjski film z 2008 roku